Нізамуддін Ахмед-паша (1281—1380?) — османський державний діяч. Був другим великим візиром Османської імперії з 1331 по 1348 роки.
 Гедик Ахмед-паша (? — 1482) — османський державний діяч і адмірал, посідав посади великого візира (1474—1477) і капудан-паші (1478—1480) Османської імперії.
 Ахмед-паша (1426—1497) — турецький політичний діяч та поет.
 Дукакіноглу Ахмед-паша (? — 1515) — великий візир Османської імперії (1514—1515) знатного албанського походження, поет.
 Герсеклі Ахмед-паша (1455/1456 — 1517) — воєначальник і дипломат Османської імперії, займав пост великого візира п'ять разів.
 Кара Ахмед-паша (? — 1555) — османський державний діяч. Був 40-м великим візиром Османської імперії між 1553 і 1555 роками.
 Хаін Ахмед-паша (? — 1524) — державний і військовий діяч Османської імперії, візир, 4-й паша Єгипетського еялету в 1523—1524 роках.
 Шемсі Ахмед-паша (1492—1580) — османський державний діяч та поет.
 Лаз Азіз Ахмед-паша (? — 1819) — великий візир Османської імперії (1811—1812).
 Хуршид Ахмед-паша (? — 1822) — бей Александрії (1802—1803, 1804), паша Єгипту (1804—1805), великий візир Османської імперії (1812—1815).

Див. також 
 паша (значення)